Гречкина — женская форма русской фамилии Гречкин. Известные носительницы:
 Гречкина, Ольга Владимировна (род. 1958) — советский и российский юрист, д. юр. н., профессор, педагог. Член Ассоциации юристов РФ. 
 Гречкина, Эльза Робертовна (1932—2014) — советский и эстонский государственный деятель, министр образования Эстонской ССР (1980—1988).